Cass puede hacer referencia a:

 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1731–1832), botánico francés con las letras Cass. como abreviatura de autoridad;
 Lewis Cass (1782–1866), político estadounidense, gobernador de Míchigan;
 David Cass (1937–2008), economista estadounidense;
 cualquiera de los nueve condados de los Estados Unidos con el nombre de condado de Cass;
 cualquiera de los veinte municipios de los Estados Unidos con el nombre de municipio de Cass;
 la localidad de Cass, en Virginia Occidental (Estados Unidos).